Юрий Сергеевич Карабасов (12 июня 1939, Москва — 7 декабря 2021) — ректор НИТУ «МИСиС» (1992—2007), депутат Государственной Думы Российской Федерации V созыва. Доктор технических наук, профессор. Президент МИСиС с апреля 2007 года до 25 апреля 2017 года.

Биография 
Родился 12 июня 1939 года в Москве.

В 1961 году окончил Московский институт стали по специальности «инженер-металлург».

В 1961—1972 годах — младший научный сотрудник, аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент Московского института стали и сплавов; секретарь парткома МИСиС.

В 1972—1992 годах зав. орготделом, секретарь Октябрьского РК КПСС Москвы; заведующий отделом науки и вузов ИМГК КПСС; первый заместитель председателя правления Всесоюзного общества «Знание»; проректор по учебной работе Академии народного хозяйства при Совмине СССР; первый секретарь Гагаринского РК КПСС г. Москвы; секретарь МГК КПСС по идеологии; заместитель председателя ГКНТ СССР; кандидат в члены ЦК КПСС (1986—1990), директор Центра риска и надежности хозяйственных систем Института высших управленческих кадров Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

В 1992—2007 годах ректор Московского института стали и сплавов (технологического университета).

С апреля 2007 года по 2017 год — президент НИТУ «МИСиС».

В 2007 году избран в Государственную думу РФ 5-го созыва по списку «Единой России». Избран заместителем председателя Комитета Госдумы по образованию.

Сын — Сергей Карабасов, исполняющий обязанности главы администрации города Рязани (2017—2019).

Научная деятельность 
Автор более чем сорока научных трудов по металлургии, химии, экологии.

Из библиографии 
 Производство германия за рубежом : (Обзор литературы) / Ю. С. Карабасов, А. Н. Спектор. — Москва : [б. и.], 1966. — 62 с. : черт.; 22 см. — (Металлургия редких металлов/ М-во цвет. металлургии СССР. Центр. науч.-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исследований цвет. металлургии).
 Использование топлива в агломерации / Ю. С. Карабасов, В. С. Валавин. — Москва : Металлургия, 1976. — 263 с. : ил.; 20 см.
 Физико-химия восстановления железа из оксидов / Ю. С. Карабасов, В. М. Чижикова. — Москва : Металлургия, 1986. — 199, [1] с. : ил.; 22 см.
 Экология и управление : Термины и определения / Ю. С. Карабасов, В. М. Чижикова, М. Б. Плущевский; Под науч. ред. Ю. С. Карабасова. — М. : МИСИС, 2001. — 254, [2] с. : ил., табл.; 21 см; ISBN 5-87623-091-X
 Экология и управление : учеб. для cтудентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. дипломир. специалистов Металлургия и Физ. материаловедение / Карабасов Ю. С., Чижикова В. М. — Москва : МИСИС, 2006 (М. : Типография «Наука» РАН). — 708, [1] с. : ил., табл.; 25 cм. — (Металлургия и материаловедение XXI века).; ISBN 5-87623-145-2

 Металлургия и время : энциклопедия : [в 6 т.] / Ю. С. Карабасов [ и др.]. — Москва : Изд. дом МИСиС, 2011-. — 28 см;
 Т. 1: Основы профессии. Древний мир и раннее средневековье. — 2011. — 215 с. : ил., цв. ил.; ISBN 978-5-87623-537-4
 Т. 2: Фундамент индустриальной цивилизации. Возрождение и Новое время. — 2011. — 215 с. : ил., цв. ил.; ISBN 978-5-87623-538-1
 Т. 3: В авангарде инноваций. Промышленная революция и индустриализация. — cop. 2012. — 215 с. : ил., цв. ил., портр.; ISBN 978-5-87623-539-8
 Т. 4: Русский вклад. — 2011. — 231 с. : ил., портр., цв. ил.; ISBN 978-5-87623-668-5
 Т. 5: Русский путь. — 2011. — 215 с. : ил., цв. ил., карты, портр.; ISBN 978-5-87623-760-6
 Т. 6: Металлургия и социум. Взаимное влияние и развитие. — 2014. — 223 с. : ил., цв. ил.; ISBN 978-5-87623-830-6

Награды и звания

Звания 
 Доктор технических наук, профессор.
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Почётный доктор университетов Нанси (Франция).
 Присуждено звание офицера Ордена Академических Пальм (Франция) с вручением знака ордена.
 Иностранный член Национальной Академии наук Казахстана.
 Почётный профессор Казахского Национального Технического Университета им. К. И. Сатпаева.

Награды 
 Орден «Знак Почёта».
 Орден «Дружбы народов».
 Медаль «В память 850-летия Москвы».
 Лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования за 2003 год
 «Почётный знак за безупречную службу Москве».

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20120531164358/http://www.misis.ru/ru/1047
 Список трудов Ю. С. Карабасова в каталоге РГБ.
 Список статей в РИНЦ.

 Эндаумент-фонд НИТУ «МИСИС» в 2021 году  учредил именную стипендию Ю.С.Карабасова

Выпускники МИСиСа
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Секретари Московского горкома КПСС
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Почётные доктора университетов Франции
Учёные МИСиС
Ректоры МИСиС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Члены «Единой России»